Le nom Christian Delage est porté par les personnes suivantes :
 Christian Delage (1927-?), un joueur de rugby à XV français ; 
 Christian Delage (1954-), un joueur de rugby à XV français international, neveu du précédent ;
 Christian Delage (?-), un historien et un cinéaste français ;
 Christian Delâge, un romancier et un spécialiste du cheval.

Voir aussi